Lucius Cornelius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Cornelius Chrysogonus, Freigelassener des römischen Diktators Sulla

 Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus, römischer Senator, Politiker und Militär

 Lucius Cornelius Pusio, römischer Politiker und Senator
 Lucius Cornelius Pusio Annius Messala, römischer Politiker und Senator 

 Lucius Cornelius Sisenna (vor 118 v. Chr.–um 67 v. Chr.), römischer Senator, Redner und Schriftsteller
 Lucius Cornelius Sulla Felix (138/134 v. Chr.–78 v. Chr.), römischer Politiker, Feldherr und Diktator